Čchang-čchun Ja-tchaj () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Čchang-čchun v provincii Ťi-lin. Založen byl 6. června 1996, letopočet vzniku je i v klubovém emblému. V klubovém emblému je mimo letopočtu založení i anglický nápis Changchun Yatai Football Club. Od sezóny 2006 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Development Area Stadium s kapacitou 25 000 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Čchang-čchun Ja-tchaj ()

Získané trofeje 

 Chinese Super League (1×)
 2007

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1997–1999: Chinese Yi League
 2000–2003: Chinese Jia-B League
 2004–2005: China League One
 2006– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Profil na Transfermarkt.com 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1996
Sport v Čchang-čchunu